Heckbach ist ein geographischer Name:

 Heckbach (Echaz), linker Zufluss der Echaz in Wannweil, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Heckbach (Loopebach), linker Zufluss des Loopebachs vor Loope,  Gemeinde Engelskirchen, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

 Heckbach (Wüstung), Ortswüstung nahe Markt Eschau, Landkreis Miltenberg, Bayern

Siehe auch:
 Heckelbach
 Heckenbach